Алекса́ндр Ры́ков:
 Рыков, Александр Викторович (1892—1966) — театральный художник.
 Рыков, Александр Ильич (1900—1994) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1943).
 Рыков, Александр Максимович (XVIII век) — переводчик коллегии иностранных дел, учитель русского языка детей императора Павла I.
 Рыков, Александр Николаевич (1894—1918) — генерал-майор по Адмиралтейству, участник Русско-японской войны, герой обороны Порт-Артура.